Лос Алмарсигос има више значења:

 Лос Алмарсигос (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Алмарсигос (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику